507-й отдельный учебный ремонтно-восстановительный батальон () — учебный батальон Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (В/Ч А1317). Входит в состав 169-ого учебного центра Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

История 
Воинская часть была создана в период с 15 по 30 апреля 1957 года как 381-ая бронетанковая ремонтная мастерская 112-й гвардейской мотострелковой дивизии. Согласно директиве командующего войсками Киевского военного округа от 18 марта 1964 года на базе мастерской создан 507-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон 48-й гвардейской танковой дивизии.

С 15 декабря 1972 года часть стала 507-м отдельным учебным ремонтно-восстановительным батальоном. После перевода учебной танковой дивизии в штат 169-го учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск батальон вошёл в его состав.

В 2003 году в состав батальона была передана инженерно-саперная рота из расформированного 257-го учебного инженерно-саперного батальона.

Символика 
Нарукавная эмблема полка представляет собой щит, разделённый крестом на четыре поля. Чёрный цвет щита нарукавной эмблемы батальона указывает на его историческую принадлежность к ремонтным частям танковых войск. В центре щита изображена шестерня серебряного (белого) цвета со внутренним полем красного цвета, наложенная на скрещённые молоток и гаечный ключ серебряного (белого) цвета. На фоне шестерни изображена ремонтная машина золотого (жёлтого) цвета. Скрещённые молоток, гаечный ключ, шестерня и ремонтная машина свидетельствуют об основной задаче батальона — подготовке младших специалистов для ремонтно-восстановительных частей. Надпись   — девиз батальона.

См. также 
 300-й учебный танковый полк
 718-й отдельный учебный автомобильный батальон
 354-й учебный гвардейский полк
 1121-й учебный зенитный ракетный полк

Примечания 

Сухопутные войска Украины
Военное образование на Украине